Ива́н Голени́щев-Куту́зов: Голенищев-Кутузов, Иван Логгинович (1729—1802) — организатор русского флота.
 Голенищев-Кутузов, Иван Тимофеевич (1839—1909) — городской голова Харькова.